Linz kan verwijzen naar:

 Linz, de hoofdstad van de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
 Linz am Rhein, een stad in het district Neuwied in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Linz (Baden-Württemberg), een van beide delen van de plaats Aach-Linz, stad Pfullendorf, district Sigmaringen, Regierungsbezirk Tübingen, deelstaat Baden-Württemberg, Duitsland
 Linz (Saksen), een plaats in de gemeente Schönfeld, district Meißen, Direktionsbezirk Dresden, deelstaat Saksen, Duitsland
 Linz (Karinthië), een plaats in de gemeente Himmelberg, district Feldkirchen, deelstaat Karinthië, Oostenrijk

Personen met de achternaam Linz:

 Alex D. Linz (1989), Amerikaanse acteur
 Amélie Linz (1824–1904), Duitse schrijver
 Armin Linz (1889–1982), Duitse apotheker
 Friedrich Linz (1860–1937), lid van de Duitse Rijksdag
 Juan Linz (1926), Amerikaanse politicoloog
 Paul Linz (1956), Duitse voetballer en trainer
 Roland Linz (1981), Oostenrijkse voetballer

Zie ook 
 Lienz